Dierken ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Dörfler-Dierken (* 1955), deutsche Kirchenhistorikerin
 Jörg Dierken (* 1959), deutscher evangelischer Theologe